Family Circle Cup 2003 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в американском городе Чарлстон, и являющегося частью тура WTA в рамках 1-й категории турниров.

В 2003 году турнир прошёл с 7 по 13 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночницы —  Ива Майоли
 пары —  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс

Соревнования

Одиночный турнир 

 Жюстин Энен-Арденн обыграла  Серена Уильямс со счётом 6-3, 6-4.
 Жюстин Энен-Арденн выигрывает 2й турнир в сезоне и 8й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Серена Уильямс уступает свой 7й финал на соревнованиях ассоциации.

Парный турнир 

 Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес обыграли  Жанетту Гусарову /  Кончиту Мартинес со счётом 6-0, 6-3.
 Вирхиния Руано Паскуаль выигрывает 1й турнир в сезоне и 19й за карьеру в туре ассоциации.
 Паола Суарес выигрывает 1й турнир в сезоне и 26й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Family Circle Cup

 WTA Тур 2003
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Апрель 2003 года
2003